Санта Домитила има више значења:

 Санта Домитила (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Домитила (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику